Воло́шка — топоним:
 Волошка — река в Архангельской области.
 Волошка — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Волошка — посёлок в Коношском районе Архангельской области.

См. также 
 Воложка